Чемпионат Сан-Марино по футболу 2018/2019 () — 34-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. В Сан-Марино существуют только 15 любительских футбольных клубов, которые разбиваются на две группы по 7-8 участников. С этого сезона поменялся регламент проведения турнира. На первом этапе в группах играется однокруговой турнир, первые четыре места выходят в одну группу.

Участники

Регулярный сезон

Первый этап 
Группа А

Группа В

Второй этап 
Группа 1

Группа 2

Плей-офф

Кубок Сан-Марино 2018/19 
Кубок Сан-Марино пройдет в 59-й раз в футбольных соревнований в Сан-Марино. В этом сезоне Кубок будет разыгран в новом формате. Соревнования начались 23 октября 2018 года.

Ла-Фиорита является чемпионами Кубка в предыдущем турнире, победив Тре Пенне в финале со счетом 3-2 в дополнительном времени.

Формат 
Жеребьевка первого раунда состоялась 30 августа 2018 года. Финал пройдет в одном матче, все остальные раунды - в двухматчевом противостоянии. Если победитель не определен в основное время и дополнительное время, то затем в серии пенальти определится победитель.

1/8 финала 
Первые матчи сыграны 23-24 октября 2018. Ответные матчи сыграны 6-7 ноября 2018.

1/4 финала 
Первые матчи сыграны 4-5 декабря 2018. Ответные матчи сыграны 16 декабря 2018.

1/2 финала 
Первые матчи сыграны 6-7 апреля 2019. Ответные матчи сыграны 13-14 апреля 2019.

Финал 
Финал сыгран 19 апреля 2019.

Тре Фиори - Фольгоре - 1:0 (Кастро, 20)

Еврокубки

Лига Чемпионов УЕФА 2019/2020 
1 место - Тре Пенне (Предварительный раунд)

Лига Европы УЕФА 2019/2020 
2 место - Ла Фиорита (Предварительный раунд)

Победитель кубка - Тре Фиори (Предварительный раунд)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино 
 сезон 2018/19 

2018/2019
Сан-Марино
2018 год в Сан-Марино
2019 год в Сан-Марино